Die L&T Mumbai Open 2017 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2017. Das in Mumbai erstmals ausgetragene Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 20. bis 26. November 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die L&T Mumbai Open 2017 fand am 18. und 19. November 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Mumbai